Pesci di specie Betta splendens

 Pesci combattenti (film)
Pesci Combattenti (azienda)